

Pessoas
James Knox Polk, presidente dos Estados Unidos

Localidades

Polk (Nebraska)
Polk (Ohio)
Polk (Pensilvânia)
Condado de Polk
Ou ainda:
Polk City

Outros
James K. Polk Middle
Corolário Polk

Desambiguações de topônimos